De Gans (beeld)
De Gans (Ezumazijl), een molen bij de plaats Ezumazijl
De Gans (Utrecht), een voormalige molen in de gemeente Utrecht

Zie ook
Gans (doorverwijspagina)
Ganz (doorverwijspagina)